Fedijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Fedijiwka (Bobrynez), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez
 Fedijiwka (Reschetyliwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka